

Geografia

Austria 
 Bad Fischau-Brunn – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Fiszewo – w województwie pomorskim
 Fiszewo – w województwie warmińsko-mazurskim